

Калуш — місто на Бойківщині, адміністративний центр Калуського району та Калуської міської громади Івано-Франківської області
 Калуш — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці
 «Калуш» — колишній футбольний клуб з міста Калуша Івано-Франківської області (1947—2020) 
 Kalush — український реп-гурт

 Калуш Руслан Петрович (1980—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни